La route départementale 117, ou RD 117, peut faire référence à plusieurs liaisons routières :
 dans les départements de la Haute-Garonne, de l'Ariège, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales, elle relie Saint-Martory à Perpignan, reprenant l'ancienne RN 117, déclassée en 1972
 dans le département de l'Essonne, elle relie Bièvres à Saint-Vrain
 dans le département de la Loire-Atlantique, elle relie Clisson à Machecoul

117